Силва Феррейра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Силва Феррейра, Арикленес да (более известный под именем Ари́; род. 1985) — бразильский футболист, нападающий.
 Силва Феррейра, Эвандер да (род. 1998) — бразильский футболист, полузащитник.
 Силва Феррейра, Эдилсон да (род. 1971) — бразильский футболист.
 Силва Феррейра, Эузебиу да (более известный как просто Эйсе́био; 1942—2014) — португальский футболист мозамбикского происхождения, нападающий.
 См. также 
 Феррейра да Силва